Carla ist:

 ein weiblicher Vorname, siehe Karla
 (1470) Carla, ein Asteroid
 Carla-Bayle, eine Gemeinde im französischen Département Ariège
 Carla-de-Roquefort, eine Gemeinde im französischen Département Ariège
 Carla (Rebsorte), eine Rebsorte